Мятлик обыкновенный () — многолетний рыхлодерновинный злак, вид рода .

Обыкновенный луговой злак, встречающийся в умеренных регионах Евразии и Северной Америке.

Ботаническое описание 

Многолетнее рыхлодерновинное растение с коротким корневищем, образующее немногочисленные облиственные столоны. Стебли 25—120 см высотой, прямостоячие или в нижних узлах приподнимающиеся и укореняющиеся, цилиндрические или едва сплюснутые. Узлы цилиндрические или слабо сплюснутые. Влагалища свободные до половине длины и более, уплощённые, густо покрытые мелкими шипиками, нижние влагалища часто голые. Язычок 3—10 мм длиной, шероховатый, на конце заострённый до острого. Пластинка листа 1—6 мм шириной, зелёная или сиреневатая, плоская, слабо шероховатая по жилкам, на верхушке заострённая.

Соцветие — рыхлая метёлка 8—25 см длиной, с 35—100 и более колосками, в каждом узле с 3—7 сильно шероховатыми веточками 2—8(10) см длиной. До цветения метёлка сжата, веточки направлены кверху, затем они отгибаются. Колоски 3—4(6) мм длиной, яйцевидные до эллиптических или продолговатых, уплощённые с боков. Цветки по 2—4 в колоске, ось колоска между цветками гладкая или шиповатая. Колосковые чешуи немного неравные по длине, отчётливо килеватые, нижняя 2—3,8 мм длиной, ланцетная, с одной жилкой, верхняя — 2,5—4,3 мм длиной, яйцевидная, с тремя жилками. Нижняя цветковая чешуя 2,3—3,8 мм длиной, узкопродолговатая, по килю до середины коротковолосистая, в основании с длинными извилистыми волосками. Верхняя цветковая чешуя линейно-ланцетная, с двумя килями.

Зерновка эллиптическая, скрытая в цветковых чешуях.

Распространение и экология 
Широко распространённый в Европе и Северной Азии вид, завезённый в Северную Америку, где широко распространился. Встречается по суходольным и заболоченным лугам, у водоёмов, нередко доминируя вместе с мятликом болотным, хвощом луговым.

Хорошо произрастает на влажных плодородных, на песчаных сухих почвах не растёт. В травостое держится не более 5 лет. Хорошо переносит тень. В отношении засухи мало устойчив. Легко выпадает из травостоя. К холоду мало чувствителен. В составе естественных травостоев принимает небольшое участие.

Значение и применение 
Хорошо переносит вытаптывание, но отава отрастает слабо. Хорошо поедается скотом в сене и на пастбище. К кормовом отношении стоит ниже .

Таксономия

Синонимы 
 
 
 
 
 
 
 , nom. illeg.
 
 
и другие.

Примечания

Литература 
 
 
 

обыкновенный
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Кормовые растения